Jméno Macbeth se může vyskytovat v několika významech:

 Macbeth I. – skotský král z 11. století
 Macbeth – tragédie Williama Shakespeara
 Macbeth (opera) – opera Giuseppe Verdiho na motivy výše uvedené divadelní hry
 Macbeth - balet Václava Riedlbaucha